

Personnalités
Par ordre alphabétique :
 Bruno Rabourdin (né en 1955), illustrateur et un scénariste de bande dessinée français connu sous le pseudonyme de Brunor ;
 Charles Rabourdin (1838-1906), militaire, écrivain, poète et publiciste français ;
 Guy Rabourdin (1918-2001), industriel, homme politique français ;
 Olivier Rabourdin (né en 1959), acteur de cinéma français.

Littérature 
 Célestine Rabourdin, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 Charles Rabourdin, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 Les Héritiers Rabourdin, comédie en 3 actes d'Emile Zola (1874).

Homonymies connexes 
 

Homonymie de patronyme